Hjørnevik ist der Familienname folgender Personen:
 Jon Hjørnevik (* 1970), norwegischer Schriftsteller
 Leif Hjørnevik (1910–1973), norwegischer Jurist und Politiker, Gouverneur von Telemark
 Martine Hjørnevik (* 2001), norwegische Hürdenläuferin
 Gard Hjørnevik Risan (* 1968), norwegischer Politiker